Il Campionato italiano a squadre di calcio da tavolo del 2020 si è svolto a San Benedetto del Tronto, solo il girone di andata.

A causa della pandemia globale da Covid - 19, non è stato possibile effettuare il girone di ritorno.

Classifica finale

Formazione della Squadra Campione D'Italia

Note 

2020